Хачия́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Хачиян, Леонид Генрихович (1952—2005) — советский математик.
 Хачиян, Меликсет Завенович (род. 1970) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Хачиян, Эдуард Ефремович — академик АН Армении